Станция состоит из двух островных платформ, по одной на каждом уровне.

Станция была открыта 17 июля 1918 года, как часть продления линии под Лексингтон-авеню на север в сторону Бронкса. Построена двухуровневой. На каждом уровне по одной платформе, поезда с обоих путей идут в одном направлении — с верхней платформы поезда идут в сторону Бронкса, с нижней — в Нижний Манхэттен. Станция является северной точкой линии, далее за ней через реку Харлем поезда следуют в Бронкс. Линия Джером-авеню () продолжается на север, а линия Пелем () поворачивает на восток.

Одним кварталом западнее станции, расположена станция Harlem — 125th Street на MNRR.

Также планируется построить здесь в будущем новую станцию, которая будет на стоящейся сегодня новой линии Второй авеню.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 125th Street 
 nycsubway.org — Polyrhythmics of Consciousness and Light Artwork by Valerie Maynard (2002) 
 nycsubway.org — Open Secret Artwork by Houston Conwill (1986) 
 Station Reporter — 4 Train
 Station Reporter — 5 Train
 Station Reporter — 6 Train
 MTA’s Arts For Transit — 125th Street (IRT Lexington Avenue Line)
 125th Street entrance from Google Maps Street View